La Temporada 2018 del fútbol chileno abarcó todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante el 2018. Marca el retorno del campeonato largo, en los torneos profesionales, además del retorno del calendario anual (enero a diciembre).

Campeonatos de Equipos





Campeonatos de Selección







Primera División

Primera B

Clasificación

Liguilla de Promoción

Final Liguilla de Promoción

Segunda División Profesional

Primera ronda

Liguilla de Ascenso

Liguilla de Descenso

Tercera División A

Tabla general

Liguilla de Ascenso

Liguilla de Promoción 

Ferroviarios y Unión Compañías ascienden a Tercera A, Tomás Greig y Escuela Macul descienden a Tercera B.

Tercera División B

Primera Fase

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Segunda Fase: Ascenso

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Segunda Fase: Descenso

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Fase Final

Final - Tercera División B de Chile 2018

Copa Chile

Primera Fase

Segunda Fase

Fase final 

Nota: El equipo de mayor número finalizará su llave como local.

Final

Supercopa de Chile



Copa Conmebol Libertadores 

Los equipos que participan en la Copa Conmebol Libertadores 2018, a partir de enero de 2018, son:

 Chile 1:  Universidad de Chile Campeón del Torneo Clausura 2017. (Eliminado en la Fase de grupos frente a  Cruzeiro,  Racing Club y  Vasco da Gama; 1PG, 2PE, 3PP)

 Chile 2:  Colo-Colo Campeón del Torneo Transición 2017. (Eliminado en los Cuartos de final frente a  Palmeiras, 0:4)

 Chile 3:  Santiago Wanderers Campeón de la Copa Chile 2017. (Eliminado en la Tercera fase clasificatoria frente a  Santa Fe, 1:5)

 Chile 4:  Universidad de Concepción Ganador del Duelo de Subcampeones 2017. (Eliminado en la Segunda fase clasificatoria frente a  Vasco da Gama, 0:6)

Copa Conmebol Sudamericana 

Los equipos que participan en la Copa Conmebol Sudamericana 2018, a partir de febrero de 2018, son:

 Chile 1:  Unión Española Perdedor del Duelo de Subcampeones 2017. (Eliminado en la Primera fase frente a  Sport Huancayo, 0:3)

 Chile 2:  Everton 4.º puesto del Torneo Transición 2017. (Eliminado en la Primera fase frente a  Caracas, 2:2(V))

 Chile 3:  Audax Italiano 5.º puesto del Torneo Transición 2017. (Eliminado en la Primera fase frente a  Botafogo, 2:3)

 Chile 4:  Deportes Temuco 6.º puesto del Torneo Transición 2017. (Eliminado en la Segunda fase frente a  San Lorenzo, 1:3)



Copa Conmebol Libertadores Femenina 

 Chile 1:  Colo-Colo Campeón del Torneo Apertura 2017 y Torneo Clausura 2017. (Cuarto Lugar, disputado frente a  Iranduba, 1(0):1(2))

Selección Absoluta Masculina

Enfrentamientos

Estadísticas

Goleadores

Selección sub-20 Masculina

Enfrentamientos

Selección sub-17 Masculina

Enfrentamientos

Selección Absoluta Femenina

Enfrentamientos

Estadísticas

Goleadoras

Selección sub-20 Femenina

Enfrentamientos

Selección sub-17 Femenina

Enfrentamientos

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 futbolchileno.com
 Base de datos RSSSF
 Sitio oficial ANFP
 Prensafutbol
 Deportes en Terra

Fútbol en 2018
 
Temporadas del fútbol chileno